Smučarski skoki na Zimskih olimpijskih igrah 2018 - moški srednja skakalnica posamično.

Finale

Kvalifikacije

Reference 

2018